Urpi ou Urpí est un patronyme, par exemple porté par :
 Gabriel Urpi, joueur et entraîneur de tennis espagnol
 Pere Falqués i Urpí, architecte moderniste catalan